Чемпионат мира по чекерсу — соревнование по шашкам, которое проводится под эгидой ФМЖД. Первый чемпионат прошёл в 1840 году. Победителем стал Эндрю Андерсон из Шотландии. Чемпионат мира среди женщин стал проводиться намного позднее — с 1993 года. С 2004 года проводится чемпионат среди юниоров. С 1994 года соревнования проводится в двух форматах: в классической версии GAYP (Go As You Please) и с жеребьёвкой трёх первых ходов (3-Move).

Чемпионы мира

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Список чемпионов мира на сайте Всемирной федерации чекерса 
 Матчи за звание чемпионки мира на сайте Американской федерации чекерса

Примечания 

Чемпионаты по чекерсу